Cerovo (Slovenië)
Cerovo (Slowakije)

Tserovo
Plaatsen in Bulgarije
Tserovo (Blagoevgrad), een dorp in de gemeente Blagoevgrad, oblast Blagoevgrad
Tserovo (Pazardzjik), een dorp in de gemeente Lesitsjovo, oblast Pazardzjik
Tserovo (Sofia), een dorp in de gemeente Svoge, oblast Sofia